Чуко́тский райо́н () — административно-территориальное образование (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Чукотского автономного округа Российской Федерации. Является самым восточным районом Российской Федерации.

Административный центр — село Лаврентия.

Физико-географическая характеристика 
 География
Чукотский район расположен на северо-востоке округа (почти весь — на Чукотском полуострове) и омывается водами Чукотского моря на севере и Берингова пролива на востоке; там же проходит морская граница с США. Это единственный район России, который имеет непосредственный выход сразу к двум океанам — Северному Ледовитому и Тихому. Протяжённость береговой полосы Чукотского моря в пределах района составляет 580 км, Берингова моря — 370 км.

Чукотский муниципальный район на юге граничит с Провиденским районом, на западе с Иультинским районом.

 Климат
Климат на территории района крайне суровый. Среднегодовая температура самого холодного месяца — февраля от −18 до −42 °C, самого тёплого — июля от +4 до +14 °C. Зимой характерны сильные пурги с порывами ветра до 35 м/сек, видимость при этом может упасть до 1 м. Среди зимы возможны оттепели, также как и снегопады летом.

 Рельеф
Большую часть Чукотского района занимают скалистые массивы и тундровые нагорья. Хребет Гэнканый протяжённостью 150 км и высотой 700—900 м делит район на восточную и западную части. К побережью морей примыкают обширные заболоченные равнины.
 
 Гидрография

Территории района богата водными ресурсами. Реки имеют ряд особенностей — продолжительный ледостав, высокие и быстрые паводки, резкую сезонность питания и неравномерный сток. Многие реки промерзают до дна, также повсеместно распространены наледи. Реки замерзают в сентябре, вскрываются в конце мая — начале июня. Крупнейшие реки — Чегитун, Игельквеем, Улювеем, Ёонайвеем.

По долинам рек находится много озёр и болот, а по побережью морей — лагунных озёр. В горах множество моренных озёр, низменные озёра часто зарастают и превращаются в трясины.
Крупнейшие озёра района нелиманного происхождения — Ёонай и Коолень.

Имеется несколько горячих и холодных минеральных источников, крупнейшие из которых — Мечигменские, Туманные, Лоринские, Пыкелюнвээмские, Ионийские, Бабушкины Очки.

 Полезные ископаемые
Месторождения россыпного золота, полиметаллических руд, ртути, олова, каменного угля. Практически неограниченными запасами обладают залежи строительного песка, известняка, гравия, мрамора.

История 

Образован в 1927 году. 25 апреля 1957 года из его состава выделен Провиденский район.

Население 

Единственный район автономного округа, в котором отсутствует городское население.

 Национальный состав
Коренные народы Севера составляют 4,3 тысячи из 5,3 тысячи человек: ,  и 0,4 % — юкагиры, эвены, чуванцы, ительмены.

Территориально-муниципальное устройство 
В Чукотском районе 6 населённых пунктов. В рамках организации местного самоуправления каждый из них образует одноимённое сельское поселение в Чукотском муниципальном районе, в состав которого также входят межселенные территории (земли вне границ поселений).

Населённые пункты 
Все населённые пункты района — сельские.

Руководители 
 Главы администрации
 Зеленский Михаил Антонович
 Юрочко Лариса Петровна

Экономика 
Главная отрасль экономики — сельское хозяйство, представленное оленеводством (сельхозпредприятия «Кэпэр» и «Заполярье»), звероводством (голубой песец), рыболовством и морзверобойным промыслом. Действуют уникальные косторезные мастерские.

Несмотря на наличие существенных запасов полезных ископаемых их промышленная разработка не ведётся.

Транспорт 
Единственной круглогодичной автодорогой является насыпная трасса между райцентром и с. Лорино, по которой налажено регулярное автобусное сообщение. Остальные дороги являются сезонными автозимниками.

Пассажирское сообщение между сёлами района происходит посредством вертолёта.

Завоз продуктов, топлива и материально-технических ценностей в прибрежные населённые пункты осуществляется каботажным флотом.

Охрана природы 
На бо́льшей части района находится природно-этнический парк «Берингия», который создан для сохранения биологического разнообразия местной флоры и фауны, историко-культурного наследия коренного населения (чукчей и эскимосов).

Несколько участков на территории района объявлены памятниками природы и охраняются государством — Гильмимливеемские и Кукуньские горячие источники, каньон реки Чегитун.

Примечания

Ссылки 
 Чукотский район на официальном сайте Чукотского АО
 Форум жителей района
 О районе на сайте Чукотизбиркома